Григорий Шварц:
 Шварц, Григорий Ефимович (1791—1882) — русский генерал.
 Шварц, Григорий Ильич (1924—2010) — советский и российский тренер по фехтованию, заслуженный тренер СССР.